Der Enschede-Marathon ist der zweitälteste Marathon Europas. Er findet seit 1947 in Enschede statt (bis 1991 alle zwei Jahre, seitdem jährlich). Seit 2005 wird er jeweils im April ausgetragen. Bis 2009 führte die Strecke sowohl über niederländisches wie deutsches Gebiet. Zum Wettbewerb gehören auch ein Halbmarathon, ein 10-km- und ein 5-km-Lauf.

Geschichte 

Ins Leben gerufen wurde der Lauf vom Journalisten Gerard Kraemer, damals Vorsitzender des Distrikts Twente in der Königlich Niederländischen Leichtathletik-Union (KNAU), der 1946 am Rande der Leichtathletik-Europameisterschaften in Oslo mit dem Organisator des Košice-Marathons Vojtek Bukovsky einen Länderkampf Niederlande – Tschechoslowakei vereinbarte. Dieser fand im Jahr darauf am 12. Juli 1947 statt, und Sprintlegende Fanny Blankers-Koen überreichte dem Sieger einen Kranz.

Von da ab fand das Rennen alle zwei Jahre statt und zog internationale Spitzenläufer an. 1949 siegte Jack Holden in 2:20:52 h, eine Weltklassezeit, selbst wenn man berücksichtigt, dass in diesem Jahr die Strecke um gut zwei Kilometer kürzer als die Standarddistanz von 42,195 km war. 1953 erzielte der Brite Jim Peters als erster Läufer auf einer nicht als Punkt-zu-Punkt-Kurs angelegten Strecke eine Zeit unter 2:20.

1992 ging man zu einem alljährlichen Turnus über und taufte den Lauf in Twente Marathon um. Diesen Namen behielt er bis 2000. 1999 wurde die Strecke erstmals auch über deutsches Gebiet geführt. Im Jahr darauf musste der Lauf abgesagt werden, nachdem eine Explosion in einer Feuerwerkskörperfabrik einen Stadtteil verheert hatte, der vom Kurs durchquert wird.

Strecke 

Start und Ziel ist auf dem H. J. van Heekplein im Zentrum Enschedes. Die Marathonstrecke führt zuerst nach Osten über Glanerbrug in die westfälische Stadt Gronau und kehrt von dort nach Enschede zurück. Während der Halbmarathonkurs direkt zum Ausgangspunkt zurückführt, biegt der Marathonkurs vor der Innenstadt nördlich nach Lonneker ab. Von dort aus beschreibt er einen Bogen im Westen um die Innenstadt in die Stadtteile südlich des Rijksweg 35 und kehrt von dort aus zu seinem Ausgangspunkt zurück.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:04:30 h, Eliud Kipchoge (KEN), 2021
 Frauen: 2:25:59 h, Katharina Steinruck (DEU), 2021

Siegerliste 
Quellen: ARRS, hardloopnieuws.nl

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (mit deutscher Version)
 Enschede-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Enschede – Ein Marathon ohne Grenzen, Reportage von Ulrich Hörnemann auf leichtathletik.de, 22. Mai 2002

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in den Niederlanden
Marathon
Sportveranstaltung in Nordrhein-Westfalen
Erstveranstaltung 1947